La regina delle nevi (Sneedronningen) – fiaba di Hans Christian Andersen
La regina delle nevi (Snežnaja koroleva) – film d'animazione del 1957 diretto da Lev Atamanov 
La regina delle nevi (The Snow Queen) – romanzo del 1981 di Joan D. Vinge
La regina delle nevi (Snow Queen) – film TV del 2002 diretto da David Wu
La regina delle nevi (Snežnaja koroleva) – film d'animazione del 2012 diretto da Vladlen Barbė e Maksim Svešnikov
La regina delle nevi 2. Ricongelamento (Snežnaja koroleva 2. Perezamorozka) – film d'animazione del 2014 diretto da Aleksej Cicilin
La regina delle nevi 3. Fuoco e ghiaccio (Snežnaja koroleva 3. Ogon' i lëd) – film d'animazione del 2016 diretto da Aleksej Cicilin
Lo specchio della regina delle nevi (Snežnaja koroleva. Zazerkal"e) – film d'animazione del 2018 diretto da Robert Lence e Aleksej Cicilin